Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete in der Saison 1992/93 zum zweiten Mal mit den drei Staffeln Nord, Mitte und Süd.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg die TSG Wismar, aus der Staffel Mitte Borussia Dortmund und aus der Staffel Süd die DJK Würzburg in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSG Wismar.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: VfL Oldenburg.
Absteiger in die Regionalligen: TH-Eilbeck.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TS Woltmershausen und Wandsbek 72.
Hastedter TSV und SV Berliner VG 49 wechseln in die Staffel Mitte.

Entscheidungen

Staffel Mitte

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Borussia Dortmund.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: Bayer Leverkusen II und BSG Halloren Halle.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TV Beyeröhde.
Hastedter TSV, SV Berliner VB 48 (Nord), Eintracht Baunatal (Süd) wechseln in die Staffel Mitte. TSV Erfurt wechselt in die Staffel Süd.
TV Herrentrup schließt sich mit dem TV Blomberg zur HSG Herrentrup/Blomberg zusammen.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: DJK Würzburg.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: 1. FC Nürnberg (Rückzug) und HC Dambach-Gröbenzell.
Aufsteiger aus den Regionalligen: DJK Augsburg-Hochzoll und TG Osthofen.
TSV Erfurt wechselt in die Staffel Süd, Eintracht Baunatal in die Staffel Mitte.
Änderung: Die Staffel spielt in der nächsten Saison mit 11 Vereinen.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1992
Handballsaison 1992/93